
Биг-Сэнди (; ) — топоним и гидроним США.

Населённые пункты 
  — поселение в Западной Виргинии.
  — городок в Монтане.
  — городок в Теннесси.
  — городок в Техасе.

Реки 
 Биг-Сэнди — несколько рек.
  — несколько рек.

Прочее 
  — аэропорт в Кентукки (США).
  — тюрьма в Кентукки.

См. также 
  и Сэнди
 
 Большая Песчаная пустыня